267 км, 267-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 267 км — пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 402419.
 267 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 423133.
 267 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 844608.
 267 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 220858.
 Школа-Интернат (267 км) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 615143.